Le siège de Lavaur peut désigner :
 le siège de Lavaur (1181), opération militaire menée par Henri de Marcy ;
 le siège de Lavaur (1211), opération militaire menée par Simon de Montfort, lors de la croisade des Albigeois;
 .